Desa Lenang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lenang (administrativ by i Indonesien, lat -8,54, long 120,55), Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Lenang (administrativ by i Indonesien, lat -9,43, long 119,74), Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar